Председатель Конституционного суда Итальянской Республики () — пятая по значимости  Итальянской Республики.

Конституционный суд Италии выбирает из своего состава председателя, который остаётся в должности три года и может быть переизбран, однако в случае истечения девятилетнего срока полномочий судьи Конституционного суда, должен оставить и должность председателя. До 1967 года срок полномочий председателя составлял 4 года.

Хронологический список

Статистика 
Из 45 председателей:
 19 были судьями, назначенными президентом;
 14 были судьями, избранными парламентом;
 9 были судьями, избранными Верховным кассационным судом;
 3 были судьями, избранными Государственным советом
 44 мужчины и 1 женщина.

Все председатели оставили должность по истечении срока полномочий судьи Конституционного суда, кроме четверых:
 Адзарити умер;
 Каппи ушёл в отставку с должности председателя, сохранив должность судьи;
 Де Никола ушёл в отставку с должности судьи;
 Граната оставил должность по истечении трёхлетнего срока полномочий председателя и только через три дня оставил должность судьи.

Только три председателя были переизбраны: Амброзини по истечении четырёхлетнего срока полномочий, Элиа и Сайя — по истечении трёхлетнего срока. Граната завершил трёхлетний срок полномочий, но не был переизбран, поскольку его срок полномочий как судьи истекал через три дня.

Дольше всех в должности председателя оставался Амброзини (5 лет, 1 месяц и 25 дней, в общей сложности 1882 дня), меньше всех в должности оставался Кайяньелло (1 месяц и 14 дней, то есть 44 дня).

Самым молодым на момент вступления в должность председателя был Бонифачо (50 лет), за ним следуют Паладин и Сандулли (по 52 года); самым старшим был Вассалли (85 лет), далее следуют Амато (83 года), Де Никола и Каппи (по 78 лет).

Примечания

См. также

Ссылки 
 

Списки:Италия
Должности Италии